Goodyear liga 2001./02. je bilo prvo izdanje Jadranske lige u košarci. Sudjelovalo je ukupno 12 momčadi iz četiri države, a prvakom je postala Union Olimpija iz Ljubljane.

Sudionici 
  Bosna Asa, Sarajevo
  FEAL Široki, Široki Brijeg
  Sloboda Dita, Tuzla
  Triglav osiguranje, Rijeka
  Split Croatia osiguranje, Split
  Zadar, Zadar
  Cibona VIP, Zagreb
  Pivovarna Laško, Laško
  Geoplin Slovan, Ljubljana
  Union Olimpija, Ljubljana
  Krka Telekom, Novo Mesto
  Budućnost, Podgorica

 Rezultati 

 Ljestvica 

 Doigravanje Final four turnir igran u Ljubljani u dvorani Tivoli 23. i 24. ožujka 2002.

 Izvori 
 hrt.hr, arhiva Jadranska liga 2001./02.
 ABA liga - arhiva
 kosarka.org, statistički centar 
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe'', Split, 2005

2001-02